

Калушин — місто в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Калушин — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Калушин — село в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства